Костылиха:
 Костылиха (река) — река в Ненецком автономном округе Архангельской области
 Костылиха (село) — село, в Арзамасском районе Нижегородской области
 Костылиха (поселок при станции) — поселок при станции, в Арзамасском районе Нижегородской области